Rudolf Trachsel ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Trachsel (Tiermediziner) (1804–1894), Schweizer Tierarzt
 Rudolf Trachsel (Ingenieur) (1927–2017), Schweizer Ingenieur